ime nekoliko nogometnih klubova:

NK Kamen-Ingrad
NK Kamen Ivanbegovina
NK Kamen Krivodol
NK Kamen Sirač